Николас Браво 1. Сексион има више значења:

 Николас Браво 1. Сексион (Хуарез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво 1. Сексион (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Николас Браво 1. Сексион (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику